Cyborg 009 , en manga av Shotaro Ishinomori. Serien handlar om nio cyborger som slåss mot högteknologiska och övernaturliga fiender. Serien har även gjorts till en anime som släpptes dubbad i Sverige på 80-talet. Vem som låg bakom dubben var under många år okänt, men i november 2018 berättade den danska skådespelaren Timm Mehrens för podcasten Par i Pixlar att det var han som gjorde samtliga svenska röster.
De hittills kända avsnitt som släppts i Sverige är:

Se även 
 Starzinger

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats 

Mangaserier
WP:Projekt Japan